Lucas Rocha  ist der Name folgender Personen: